hrabstwo Stafford (ang. Stafford County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Stafford (ang. Stafford County) w USA, w stanie Wirginia
 Staffordshire – hrabstwo w Anglii